36-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1995 () проводился в городе Калгари (Альберта) c 18 по 26 февраля 1995 года. В провинции Альберта чемпионат проводился в 5-й раз, в Калгари — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат 1970 года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1995, который состоялся в апреле 1995 в городе Брандон (провинция Манитоба, Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1996.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Конни Лалибёрте; для самой команды это была 3-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Альберта (скип Кэти Бёрст). Бронзовые медали завоевала «команда Канады» (скип Сандра Питерсон).

На этом чемпионате впервые в истории женских чемпионатов Канады по кёрлингу в стадии плей-офф была применена система Пейджа.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го, 3-го и 4-го места

Тай-брейки 
В 1-м раунде встречались команды Острова Принца Эдуарда и Альберты; проигравший выходил в плей-офф с 4-го места. Во 2-м раунде победитель 1-го раунда и «команда Канады» разыгрывали выход в плей-офф со 2-го и 3-го места.

По результатам тай-брейков со 2-го места в плей-офф вышла «команда Канады», с 3-го — команда Альберты, с 4-го — команда Острова Принца Эдуарда.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1995 и чемпионате Канады 1996 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1995 года названный в честь Боба Стюарта (), получила Элисон Горинг (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 1995 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1995
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1995

1995
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 1995 году